Rue de la Crèche peut faire référence à :
 Rue de la Crèche à Bruxelles
 Rue de la Crèche à Lyon
 Rue de la Crèche dans le